Les Amis du Commerce et La Persévérance Réunis is de naam van twee vrijmetselaarsloges uit Antwerpen:

 Les Amis du Commerce et La Persévérance Réunis G.O.B. (loge), moederloge en lid van het Grootoosten van België
 Les Amis du Commerce et La Persévérance Réunis G.L.B. (loge), dochterloge afgesplitst in 1959 en lid van de Grootloge van België